Apelbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Apelbaum Pidoux (* 1948), Schweizer Diplomatin
 Sam Apelbaum (* 20. Jahrhundert), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker